Sloveens handbalteam (mannen)
 Sloveens handbalteam (vrouwen)